Damnation and a Day (From Genesis to Nemesis...) е пети албум на британската екстремна група Cradle of Filth. В него взима участие будапещски оркестър и хор. Албумът се основава отчасти на епичната поема Изгубеният рай от Джон Милтън. Песента „Babalon A.D. (So Glad for the Madness)“ е повлияна от Алистър Краули.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Дейв Пайбъс – бас
 Мартин Пауъл – клавиши, виола
 Ейдриън Ерландсън – барабани
 Сара Дева – бек вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли 
{|class="wikitable" border="1" cellspacing="2" width="500px"
!align="center"|Година
!align="center"|Сингъл
!align="center"|Класация
!align="center"|Позиция
|-
|align="center"|2003
|align="center"|„Babalon A.D. (So Glad for the Madness)“
|align="center"|UK Singles Chart
|align="center"|35

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2003 година